Cristian Fabbiani – calciatore argentino
 Oscar Fabbiani – ex calciatore argentino naturalizzato cileno